North Bay (Ontario), een stad in de Canadese provincie Ontario
 North Bay (Newfoundland en Labrador), een spookdorp op het Canadese eiland Newfoundland
 North Bay (Californië), een streek in de Amerikaanse staat Californië
 North Bay (Wisconsin), een dorpje in de Amerikaanse staat Wisconsin